Љубомир може да се односи на:

 Љубомир (име), српско мушко име
 Љубомир (жупа), средњовековна босанска жупа

или

 Шћеница Љубомир, насеље у општини Требиње, Република Српска, БиХ
 Врпоље Љубомир, насеље у општини Требиње, Република Српска, БиХ

Види још 
 Списак чланака који почињу са „Љубомир“